Кадыкча́н (с эвен. кадагчан — «маленькое ущелье, теснина»)

 Кадыкчан — бывший посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области.
 Кадыкчан (бывш. Красавица) — река в Магаданской области, левый приток Хасына.
 Кадыкчан — река в Магаданской области, правый приток Нерючи.
 Кадыкчан — река в Магаданской области, левый приток Аркагалы